Arimondi peut faire référenceà:

Patronymie
 Giuseppe Arimondi (1846-1896) était un général italien.
 Nicolò Arimondi (1867-1935) était un militaire italien et un dirigeant sportif.